Druga nogometna liga Herceg-Bosne je svoje drugo izdanje imala u sezoni 1995./96. Sudjelovala su 23 kluba podijeljena u tri skupine.

Ljestvice

Herceg Bosna - Jug

Herceg Bosna - Zapad

Srednja Bosna

Poveznice 
 Prva nogometna liga Herceg-Bosne 1995./96.

Izvori 
 forum.sportsport.ba prema listu Sportske novosti i arhivama, pristupljeno 10. lipnja 2016.

1995-96
1995-96
1995-96 HB 2